Рибмо́нский догово́р — два соглашения, подписанных в городе Рибмон (Франция):
 Рибмонский договор (880) — договор, подписанный в феврале 880 года, о присоединении западной части Лотарингии к владениям короля Людовика III Младшего.
 Рибмонский договор (1179) — договор, подписанный 2 мая 1179 года, о разделе владений герцога Лотарингии Матье I между его сыновьями.